Luisenfelde steht für:

 Luisenfelde (Boitzenburger Land), Wohnplatz der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Luisenfelde (Ziethen), Wohnplatz der Gemeinde Ziethen, Landkreises Barnim, Brandenburg
 Luisenfelde (Louisenfelde), seit 1945 Dąbrowa Biskupia, Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch:
 Louisenfelde
 Luisenfeld